

Cinéma 
 La vie est belle (It's a Wonderful Life), film américain réalisé par Frank Capra en 1946 ;
 La vie est belle, film français réalisé par Roger Pierre en 1956 ;
 La vie est belle (), film soviétique réalisé par Grigori Tchoukhraï en 1979 ;
 La vie est belle, film français réalisé par Mwezé Ngangura et Benoît Lamy en 1987 ;
 La vie est belle (La vita è bella), film italien réalisé par Roberto Benigni en 1997 ;
 La vie est belle (Chce się żyć), film polonais réalisé par Maciej Pieprzyca en 2013.

Sciences 
 La vie est belle : Les Surprises de l'évolution (Wonderful Life: The Burgess Shale and the Nature of History), livre de Stephen Jay Gould publié en 1989.

Littérature 
 La vie est belle, recueil de nouvelles de Pierre Gamarra publié en 1991.

Théâtre 
 La vie est belle, pièce de théâtre de Marcel Achard écrite en 1928.

Musique

Album 
 La vie est belle, troisième album studio de Keen'v sorti en 2012.

Chansons 
 La vie est belle, chanson de Mc Solaar dans l'album Mach 6 sortie en 2006 ;
 La vie est belle, chanson de Matt Houston sortie en 2013 ;
 La vie est belle, chanson de Christophe Willem sortie en 2014 ;
 La vie est belle, chanson de PNL sortie en 2016 ;
 La vie est belle, chanson d'Indochine sortie en 2017 ;
 La vie est belle, chanson de Nassi sortie en 2017 ;
 La vie est belle, chanson de Lorie sortie en 2017.

Parfum 
 La Vie est belle, parfum féminin de Lancôme.

Voir aussi